Antoniewicz ist der Familienname folgender Personen:
 Heiko Antoniewicz (* 1965), deutscher Koch
 Karol Bołoz Antoniewicz (1807–1852), polnischer katholischer Theologe und Missionar der Jesuiten
 Michał Antoniewicz (1897–1989), polnischer Springreiter
 Mykoła Antoniewicz (1840–1919), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Włodzimierz Antoniewicz (1892–1973), polnischer Archäologe